Posadas pode referir-se a:

Posadas - cidade da Espanha, na Provícia de Córdoba.
Posadas - cidade da Argentina, na Província de Misiones.
Posadas - dirigente trotskista da Argentina.

Desambiguações de topônimos